Звончица (филм из 2008)
 Звончица (лик)